Kiron ist der Name folgender geographischer Orte:
Kiron (Iowa), eine Stadt in Crawford County im US-Bundesstaat Iowa
Kiron (Israel) (Qir’on), eine Stadt nahe Tel Aviv und Petach Tikwa, Israel
Kiron (Alberta), ein Weiler in Alberta, Kanada
Gora Kiron (1956 m), ein Berg in Burjatien, Russland
Kiron ka Khera, Kiron ka Oda, Kiron ki Kherian: mehrere Dörfer in Rajasthan, Indien

Kiron bezeichnet auch:
Kiron Objektive, Kamera-Objektive der Firma Kiron Corporation
Kiron Open Higher Education, eine deutsche Hochschul-Initiative für Geflüchtete